Lobb kan syfta på:

 Lobb (tennis) – ett slag i tennis
 Lobb (fotboll) – en typ av bollbana i fotboll